Мутаи (Mutai) — кенийская фамилия.
 Абель Мутаи — кенийский бегун на средние дистанции.
 Джеффри Мутаи — кенийский марафонец.
 Марк Мутаи — кенийский спринтер.
 Эммануэль Мутаи — кенийский марафонец.